Ака́ги:

 Акаги — вулкан в регионе Канто, Япония.
 «Акаги» — название кораблей Императорского флота Японии:
 «Акаги» — канонерская лодка, принимала участие в Японо-китайской войне.
 «Акаги» — авианосец, принимал участие во Второй мировой войне.
 Акаги, Сигурэ (род. 1963) — японский художник.

 Рицуко Акаги — персонаж аниме-сериала и манги «Евангелион».
 Наоко Акаги — персонаж аниме-сериала и манги «Евангелион».
 Сигэру Акаги — персонаж аниме-сериала и манги «Акаги — легенда маджонга».